Robert Miller – militare statunitense
Robert Ellis Miller – regista statunitense
Robert Rush Miller – zoologo statunitense